Slatina (słowiań. Słona woda) jest nazwą wielu obiektów geograficznych w Europie.

Albania 
 Slatine – wieś
 Sllatina – wieś

Bośnia i Hercegowina 
 Slatina niedaleko Banji Luki (poprzednio: Slatina Varoš, Banja Slatina, Slatina Ilidže, Slatina Hidže)]
 Slatina – wieś w Republice Serbskiej, w gminie Čajniče
 Slatina – wieś w Republice Serbskiej, w gminie Foča
 Slatina – wieś w Republice Serbskiej, w gminie Laktaši
 Slatina – wieś w Republice Serbskiej, w gminie Novo Goražde
 Slatina – wieś w Republice Serbskiej, w gminie Oštra Luka
 Slatina – wieś w Republice Serbskiej, w gminie Srebrenica
 Slatina – wieś w Republice Serbskiej, w gminie Teslić
 Slatina – wieś w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie hercegowińsko-neretwiańskim, w gminie Jablanica
 Slatina – wieś w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie środkowobośniackim, w gminie Donji Vakuf
 Slatina – wieś w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie uńsko-sańskim, w gminie Sanski Most

 Srednja Slatina – osada

Bułgaria 
 Biała Słatina – miasto
 Słatina – dzielnica Sofii
 wsie:
 Słatina (obwód Łowecz)
 Słatina (obwód Montana)
 Słatina (obwód Płowdiw)
 Słatina (obwód Silistra)

Chorwacja 
 Slatina (dawniej Podravska Slatina) – miasto
 Slatina – wieś w żupanii zagrzebskiej, w gminie Preseka

 osada położona N 45.208, E 16.114
 Slatina – w Primorje-Gorski Kotar county (N45.33, E 14.3016)
 Slatina – osada położona N45.47, E 16.025
 Slatina – osada położona N45.96, E 16.383
 Slatina – osada położona N45.516, E 16.783
 Moslavačka Slatina – wieś

Czarnogóra 
 Slatina – wieś w gminie Andrijevica
 Slatina – wieś w gminie Danilovgrad
 Slatina – wieś w gminie Pljevlja
 Slatina – wieś w gminie Šavnik

Czechy 
 Gminy:
 Slatina – Powiat Nowy Jiczyn
 Slatina – Powiat Znojmo
 Slatina – Powiat Ústí nad Orlicí
 Slatina – Powiat Svitavy
 Slatina – Powiat Litoměřice
 Slatina – Powiat Pilzno Południe
 Slatina – Powiat Klatovy
 Slatina – Powiat Kladno
 Slatina nad Úpou – Powiat Náchod
 Slatina nad Zdobnicí – Powiat Rychnov nad Kněžnou
 Horní Slatina – Powiat Jindřichův Hradec
 Części miast:
 Slatina – dzielnica Franciszkowych Łaźni
 Slatina – dzielnica Hornych Vltavic
 Slatina – dzielnica Hostounia
 Slatina – dzielnica Chudenic
 Slatina – dzielnica Hradca Králové
 Slatina – dzielnica Brna

Grecja 
 inna nazwa Chrysi

Macedonia 
 osada położona N 41.586, E 21.182
 osada położona N 42.138, E 21.8075
 osada położona N 42.3169, E 22.316
 inna nazwa Slatino

Rumunia 
 Slatina – miasto
 Slatina – rzeka
 Slatina (okręg Ardżesz)
 Slatina – wieś w okręgu Suczawa, w gminie Slatina
 Slatina – gmina z siedzibą w ww. wsi
 Slatina-Nera, okręg Caraş-Severin
 Slatina-Timiş, okręg Caraş-Severin
 Slatina de Criş, okręg Arad
 Slatina de Mureş, okręg Arad

Serbia 
 Slatina – wieś w okręgu zajeczarskim, w gminie Knjaževac
 Slatina – wieś w mieście Belgrad, w gminie miejskiej Sopot
 Slatina – wieś w okręgu borskim, w gminie Negotin
 Slatina – wieś w okręgu zlatiborskim, w gminie Prijepolje
 Slatina – wieś w okręgu kolubarskim, w gminie Ub
 Slatina – wieś w okręgu borskim, w mieście Bor
 Slatina – wieś w okręgu morawickim, w mieście Čačak
 Slatina – wieś w okręgu pomorawskim, w mieście Jagodina
 Slatina – wieś w okręgu rasińskim, w mieście Kruševac
 Slatina – wieś w okręgu jablanickim, w mieście Leskovac
 Slatina – wieś w okręgu maczwańskim, w mieście Loznica
 Slatina – wieś w okręgu raskim, w mieście Novi Pazar
 Slatina – wieś w okręgu maczwańskim, w mieście Šabac

Słowacja 
 Slatina – wieś (obec) na Słowacji, w kraju nitrzańskim, w powiecie Levice.
 Slatina – woda mineralna
 Slatina – rzeka na Słowacji
 Slatina – zatoka w Bánovce nad Bebravou District
 Slatina – osada w północno-zachodniej Słowacji koło Lúky
 Slatina – osada w północno-zachodniej Słowacji koło Dohňanów
 Slatina nad Bebravou – osada w zachodniej Słowacji koło Krásnej Vsi

Słowenia 
 Slatina – wieś w gminie Cirkulane
 Slatina – wieś w gminie Kungota
 Slatina pri Ponikvi – osada niedaleko Ponikvy
 Slatina Radinci – osada w pobliżu Radenci
 Rogaška Slatina – osada niedaleko Rogatec
 Slatina – wieś w gminie Šmartno ob Paki

Ukraina 
 Slatina-Doly (Slatina-Selo) – osada niedaleko granicy z Rumunią

Zobacz też